Malitbog ist der Name 

 einer philippinischen Stadtgemeinde in der Provinz Bukidnon, siehe Malitbog (Bukidnon)
 einer philippinischen Stadtgemeinde in der Provinz Southern Leyte, siehe Malitbog (Southern Leyte)